Костышин — фамилия; имеет женскую форму Костышина.
 Костышин, Денис Русланович (род. 1997) — украинский футболист, полузащитник.
 Костышин, Константин Яковлевич (род. 1965) — украинский актёр.
 Костышин, Михаил Иосифович (1971—2014) — участник Евромайдана, Герой Украины.
 Костышин, Руслан Владимирович (род. 1977) — украинский футболист и тренер